Zygnematales är en ordning av alger som beskrevs av Gilbert Morgan Smith. Enligt Catalogue of Life ingår Zygnematales i klassen konjugater, divisionen grönalger, kransalger m.fl. och riket växter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen konjugater, divisionen Streptophyta och riket växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri

Konjugater
Zygnematales